Torrea är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av de Quatrefages 1850. Torrea ingår i familjen Alciopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Torrea